Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 21 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Franck Piccard, srebro wywalczył Austrial Helmut Mayer, a brąz zdobył Lars-Börje Eriksson ze Szwecji.

Wyniki

Bibliografia 
 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988